El término Don hace referencia a varios artículos:

Lenguaje 
 Don (tratamiento), tratamiento deferencial.

Antropología 
 Economía del don, teoría social sobre el intercambio y el contrato.
 Ensayo sobre el don, libro del etnólogo, filósofo y antropólogo Marcel Mauss.

Personas 
 George Don (1798-1856), botánico escocés.

Artes 
 Don (libros infantiles), serie de libros para niños escritos por Roger Hargreaves.
 Battle Stadium D.O.N., videojuego.
 Don, canción del grupo Miranda! de su álbum Sin Restricciones (2004). Es considerada como su canción más popular y de mayor éxito.

Lugares 
 Don (Norte) 
 Don (Italia), 
 Don (Raión de Berezivka), 
 Río Don en Rusia
 Río Don en Escocia
 Río Don en Inglaterra

Además 
 "Don" referido a un talento que posee una persona y que la destaca de las demás o regalo de Dios.
 "Don" o carisma de una persona.

Véase también 
 Dom (desambiguación)